Морозюк — прізвище. Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 3084 носії; найбільше — на Поділлі.
 Морозюк Василь Іванович (? — ?) — залізничник, машиніст тепловоза локомотивного депо. Член Ревізійної комісії КПУ (1971—1981).
 Морозюк В'ячеслав Юрійович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Морозюк Георгій Іванович (1944—2021) — радянський і український актор театру і кіно. Народний артист України.
 Морозюк Матвій Семенович (1906—1973) — новатор сільськогосподарського виробництва, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Морозюк Микола Миколайович (* 1988) — український футболіст, півзахисник донецького «Металурга» та збірної України, майстер спорту.
 Морозюк Роман Станіславович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Морозюк Світлана Сергіївна (1937—2019) — український ботанік і педагог, відмінник освіти України.

Примітки 

Прізвища на -юк